«Oro verde» puede referirse a:

Botánica 
 oro verde, nombre del henequén en Yucatán, México, durante el siglo XIX.

Miscelánea 
 Oro verde (1997), telenovela chilena.
 Oro verde (1988), telenovela boliviana.
 Oro Verde, localidad de la Argentina.